Trstenik, sat în comuna Marija Gorica, Croația
 Trstenik, sat în comuna Lanišće, Croația
 Trstenik, sat în comuna Orebić, Croația

Vezi și 
 Trăstenik (dezambiguizare)